Nisibis kan syfta på:

 Nisibis – en stad med en gammal fästning i provinsen Mardin i Turkiet, på gränsen till Syrien, se Nusaybin
 Nisibis (släkte) – ett släkte kackerlackor